Кирилл Анатольевич Корнилов (род. 25 апреля 1991 года) — российский кикбоксер и боец смешанных единоборств, представитель тяжёлой весовой категории. Выступает на профессиональном уровне в   смешанных единоборствах с 2019 года, участник лиги Russian Cagefighting Championship. В 2021 году стал чемпионом молдавской лиги кикбоксинга FEA Kickboxing. На любительском уровне становился пятикратным чемпионом России по тайскому боксу и чемпионом России по K-1.

Спортивные достижения 
 Кикбоксинг
 Чемпион лиги FEA Kickboxing в супертяжёлом весе
 Чемпион России по K-1 среди любителей

 Тайский бокс
 Пятикратный чемпион России по тайскому боксу среди любителей

Статистика профессиональных боёв в смешанных единоборствах 

|-
|Поражение
|align=center|13-1-1
| Шамиль Газиев
|Решением (раздельным)
|Ares FC 7 - Ares Fighting Championship 7
|
|align="center"|3
|align="center"|5:00
|
|
|-
|Победа
|align=center|13-0-1
| Луис Энрике
|Решением (единогласным)
|RCC 11: Штырков - Колобегов
|
|align="center"|3
|align="center"|5:00
|
|
|-
|Победа
|align=center|12-0-1
| Султан Муртазалиев
|Решением (единогласным)
|RCC 10: Эномото - Смирнов
|
|align="center"|3
|align="center"|5:00
|
|
|-
|Победа
|align=center|11-0-1
| Эдналдо Оливейра
|Техническим нокаутом (удары)
|RCC Intro 16: Корнилов - Оливейра
|
|align="center"|1
|align="center"|3:32
|
|
|-
|Победа
|align=center|10-0-1
| Роджерс Соуза
|Техническим нокаутом (удары ногами по корпусу и добивание)
|RCC Intro 14: Рагозин - Прадо
|
|align="center"|1
|align="center"|4:39
|
|
|-
|Победа
|align=center|9-0-1
| Вагнер Прадо
|Решением (единогласным)
|RCC 9: Василевский - Андраде
|
|align="center"|3
|align="center"|5:00
|
|
|-
|Победа
|align=center|8-0-1
| Юрий Федоров
|Нокаутом ()
|RCC Intro 11
|
|align="center"|1
|align="center"|0:57
|
|
|-
|Победа
|align=center|7-0-1
| Мурат Килиметов
|Техническим нокаутом (удары)
|RCC 8: Мартынов - Эномото
|
|align="center"|2
|align="center"|4:38
|
|
|-
|Победа
|align=center|6-0-1
| Руслан Маджидов
|Техническим нокаутом ()
|MMA Series 21 Krasnaya Polyana
|
|align="center"|2
|align="center"|1:16
|
|
|-
|Победа
|align=center|5-0-1
| Антон Винников
|Сабмишном (кимура)
|GFC 29 Gorilla Fighting 29
|
|align="center"|1
|align="center"|4:59
|
|
|-
|Ничья
|align=center|4-0-1
| Султан Муртазалиев
|Ничья ()
|MMA Series 9 Time of New Heroes 7
|
|align="center"|3
|align="center"|5:00
|
|
|-
|Победа
|align=center|4-0
| Эдисон Лоупс
|Нокаутом (удары)
|MMA Series 1 Time of New Heroes 4
|
|align="center"|1
|align="center"|3:26
|
|
|-
|Победа
|align=center|3-0
| Северин Кирххуэбель
|Техническим нокаутом (удар коленом по корпусу и добивание)
|FEN 27 Rebecki vs. Magomedov
|
|align="center"|2
|align="center"|4:11
|
|
|-
|Победа
|align=center|2-0
| Константин Андрейцев
|Техническим нокаутом (удары)
|Krepost Fight Club Krepost Fighting Championship
|
|align="center"|2
|align="center"|2:22
|
|
|-
|Победа
|align=center|1-0
| Фернандо Родригес
|Нокаутом (удары)
|League S-70 Plotforma Cup 2019
|
|align="center"|1
|align="center"|3:23
|
|.
|}

Примечания

Ссылки 
 Профиль Кирилла Корнилова на сайте Sherdog
 Профиль Кирилла Корнилова на сайте Fighttime
 

Бойцы смешанных единоборств России
Чемпионы России
Чемпионы мира
Кикбоксеры России